Алізе Корне (, 22 січня 1990) — французька тенісистка, переможниця Відкритого чемпіонату Франції серед юніорок. У дорослому тенісі Корне підіймалася до 11 сходинки світового рейтингу в 2009 році. Станом на липень 2018 вона має в своєму активі 6 перемог у турнірах WTA.

У складі збірної Франції Корне здобула перемогу в кубку Хопмана 2014 року.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 12 (6 титулів)

Парний розряд: 6 (3 титули, 3 поразки)

Історія виступів

Одиночний розряд

Парний розряд

Перемоги над гравцями першої 10-ки

Посилання 

 

Французькі тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Французькі олімпійці
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2020
Тенісисти на Кубку Гопмана